

Patronymes 

 Ante Kovačić (1854-1889), écrivain croate ;
 Mateo Kovačić (né en 1994), footballeur croate.

Toponymes 
 Kovačić, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.
 Kovačić, un village de Croatie situé dans la municipalité de Knin, comitat de Šibenik-Knin.

Homonymie de patronyme croate